

Самые кассовые фильмы

Лидеры российского проката

Фильмы 
 Дневник памяти
 Эффект бабочки
 Гарри Поттер и узник Азкабана
 Ходячий замок
 Малышка на миллион
 Терминал
 Вечное сияние чистого разума
 Послезавтра
 Троя
 Шрэк 2
 Пила: Игра на выживание
 Хроники Риддика
 Ночной дозор
 Алёша Попович и Тугарин Змей
 Ван Хельсинг
 Хулиганы
 Знакомство с Факерами
 Александр
 Я, робот
 Двенадцать друзей Оушена
 Тайное окно
 Водитель для Веры
 Превосходство Борна
 Убить Билла 2
 Обитель зла 2: Апокалипсис
 Хористы
 Авиатор
 Законы привлекательности
 Губка Боб — квадратные штаны
 Турецкий гамбит
 Человек-паук 2
 Хеллбой: Герой из пекла
 50 первых поцелуев
 72 метра
 Бриджит Джонс: Грани разумного
 Заколдованная Элла
 Сокровище нации
 Полярный экспресс
 …а в душе я танцую
 Из 13 в 30
 Рассвет мертвецов
 Благословите женщину
 Лемони Сникет: 33 несчастья
 Таинственный лес
 Свои
 Зомби по имени Шон
 Вир и Зара
 Весьегонская волчица
 Охотники за разумом
 Небесный капитан и мир будущего
 Машинист
 Одержимость
 История Золушки
 Вокруг света за 80 дней
 Папа
 Князь Владимир
 13-й район
 Разборки в стиле Кунг-фу
 Близость
 Дрянные девчонки
 Страсти Христовы
 Девять ярдов 2
 Женщина-кошка
 Подводная братва
 Дом летающих кинжалов
 Гнев
 Если только…
 Столкновение
 Чужой против Хищника
 Богиня: как я полюбила
 Перед закатом
 Блэйд 3: Троица
 Суперсемейка
 Пережить Рождество
 Забирая жизни
 Белые цыпочки
 Сотовый
 Давайте потанцуем
 Евротур
 Море внутри
 Ноэль
 Волшебник Земноморья
 Долгая помолвка
 Рэй
 Волшебная страна
 Король Артур
 Два брата
 Широко шагая
 Гарфилд
 Девушка из Джерси
 Соучастник
 Личный номер
 Тайны прошлого
 Дневники принцессы 2: Как стать королевой
 А вот и Полли
 Бункер
 Пустой дом
 Я рядом с тобой!
 Всадник по имени Смерть
 Слушатель
 38-я параллель
 Отель «Руанда»
 Маребито
 Призрак оперы
 4
 Ночной продавец
 Уимблдон
 Библиотекарь: В поисках копья судьбы
 9 песен
 Каратель
 Дровосек
 На обочине
 Кукольник
 Корсиканец
 Дверь в полу
 Русское
 Соседка
 Моя маленькая невеста
 Бессмертные: Война миров
 Француз
 Мадемуазель Мушкетёр
 Воин ветра
 Скуби-Ду 2: Монстры на свободе
 Набережная Орфевр, 36
 Слоёный торт
 Чудеса в Решетове
 Старски и Хатч
 Копи царя Соломона
 Трое в каноэ
 Фаренгейт 9/11
 Бойфренд на Рождество
 Хокинг
 Нью-Йоркское такси
 Багровые реки 2: Ангелы апокалипсиса
 Миллион лет до нашей эры
 Игра в прятки
 Кольцо Нибелунгов
 Невеста и предрассудки
 Ярмарка тщеславия
 После заката
 Предвестники бури
 Проклятие
 Голова в облаках
 Распутник
 Настройщик
 Четыре таксиста и собака
 Мгновения Нью-Йорка
 Тебе, настоящему
 Суперзвезда
 Не уходи
 Шоссе смерти
 Призрак в доспехах 2: Невинность
 Антибумер
 Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины
 Неслужебное задание
 Игры джентльменов
 Мармелад
 Пять детей и волшебство
 В двух километрах от Нового года
 Тариф на любовь
 Грязные танцы 2: Гаванские ночи
 Дурное воспитание
 Говори
 Испанский-английский
 Модная мамочка
 Блуберри
 Игры мотыльков
 В шоу только девушки
 Забытое
 Егерь
 Король Лев 3: Акуна Матата
 32 декабря
 Лягууушка!
 Звезда сцены
 Гарольд и Кумар уходят в отрыв
 Возвращение на Родину
 Шиzа
 Детонатор
 Зимний роман
 Не хочу забывать
 Стэпфордские жены
 За облаками
 Новая полицейская история
 Даже не думай 2: Тень независимости
 Хорошая женщина
 Крутящий момент
 Аватар
 Не бей копытом
 Доктор Кинси
 Жизнь как чудо
 Головой о стену
 Рождество с неудачниками
 В лучах славы
 Московская жара
 Солдаты. Здравствуй, рота, Новый год!
 Арсен Люпен
 Идальго: Погоня в пустыне
 Маньчжурский кандидат
 Взломщики сердец
 Запретная миссия
 Мулан 2
 Тайна «Волчьей пасти»
 Прощайте, доктор Фрейд
 Улётный транспорт
 Именины
 5x2
 Антарес
 Другой
 Модильяни
 Байкеры
 Долгое прощание
 Вышибалы
 Команда 49: Огненная лестница
 Красота по-английски
 Они поженились, и у них было много детей
 Полёт Феникса
 Страна садов
 Вам — задание
 Крип
 Ямакаси 2
 Анаконда 2: Охота за проклятой орхидеей
 Кольцо дракона
 Ну что, влюбился?
 Водная жизнь
 Убей меня! Ну, пожалуйста
 Вне досягаемости
 Воры и проститутки. Приз — полёт в космос
 Месть мертвецов
 Мой сводный брат Франкенштейн
 Дорогой Фрэнки
 Искушение замужней женщины
 Изгоняющий дьявола: Начало
 Первая дочь
 Ангел пролетел
 Академия смерти
 Долг превыше всего
 Моя мама — невеста
 Посылка с Марса
 Яблочное зернышко
 Крутая компания
 Последствия любви
 Охотник на убийц
 Заварушка в Клоунане
 Самаритянка
 Мертвые пташки
 Танцы улиц
 Балто 3: Крылья перемен
 Высший балл
 Любовная лихорадка
 Потомство Чаки
 Принц и я
 Венецианский купец
 Агент Коди Бэнкс 2: Пункт назначения — Лондон
 Загадочная кожа
 Шестизарядный
 Звёздный десант 2: Герой Федерации
 Солдаты. День защитника Отечества
 На Верхней Масловке
 Окончательный монтаж
 Глухой пролёт
 Операция «Феникс»
 Свидание со звездой
 Эрос
 Жестокие игры 3
 Сматывай удочки
 Фанаты
 Че Гевара: Дневники мотоциклиста
 День катастрофы
 Дориан Грей. Дьявольский портрет
 Первая дочь
 Мелинда и Мелинда
 Напролом
 Слова и музыка
 Чудная долина
 2046
 Выходи за меня замуж
 Дрожь земли 4: Легенда начинается
 Ночная тусовка
 Рождение
 Щелкунчик и Мышиный король
 Двойная порция
 Дом страха
 Наполеон Динамит
 Спасённая
 10.5 баллов
 Два нуля
 Незнайка и Баррабасс
 Спартанец
 Тропическая болезнь
 Барби: Принцесса и Нищенка
 Вера Дрейк
 Марс
 Тайные агенты
 Убежище
 Хроники Риддика: Тёмная ярость
 Гавань
 Особь 3
 Подводное течение
 Театр
 Цена измены
 Али Баба и 40 разбойников
 Великолепная четвёрка
 Маленькая чёрная книжка
 Миллионы
 Мисс «Изгой»
 Отряд «Америка»: Всемирная полиция
 Звёздная тюряга
 Невинность
 Они танцевали одну зиму
 Приманки
 Эвиленко
 Аферисты
 Безумные похороны
 Город Хеллоуин 3
 Девять жизней
 Дилер 2
 Король клетки
 Моё лето любви
 Мы умрём вместе
 Наруто: Спортивный фестиваль Конохи
 Противостояние
 Расчёт
 Сердце, не перестающее биться
 Цель жизни
 Чёрная зависть
 Элвис покинул здание
 Верхом на пуле
 Неуправляемый занос
 Полёт аиста над капустным полем
 Рагин
 Сердце просит большего
 Амнезия
 Искусство падения
 Мы здесь больше не живём
 Пробуждение смерти
 Суслик обломался
 Цыпочки
 Академия шпионок
 Ещё о войне
 Кожа саламандры
 Профессионалы
 Спартак
 Стимбой
 Три метра над небом
 У моря
 16 лет. Любовь. Перезагрузка
 Держись до конца
 Жизнь и смерть Питера Селлерса
 Игра в любовь
 Маша
 Молодые папаши
 Пиноккио 3000
 Рисовая рапсодия
 Участь Салема
 Анатомия страсти
 Большая кража
 Ботинки мертвеца
 Возврат денег
 Дамы в лиловом
 Девочки снова сверху
 Дом на краю света
 Космический дозор. Эпизод 1
 Мост короля Людовика Святого
 Наперекор судьбе
 Парень из кальция
 Парикмахерская 2: Снова в деле
 Версия 1.0
 Джулия: Исповедь элитной проститутки
 Защитник
 Идеальное преступление
 Квартирант
 К чему помыслы о любви?
 Наруто: Ниндзя в стране снега
 Паучий лес
 Повелитель призраков
 Снег
 Сумерки
 Три мушкетёра. Микки, Дональд, Гуффи
 Хроники Хуаду: Лезвие розы
 Беверли Хиллз
 Возвращение в Гайю
 Дунечка
 Заговор против короны
 Контроль
 Кровь и кости
 Мэри и Брюс
 Порнократия
 Творение Господне
 Телеведущий
 Терпеливая любовь
 Точная копия
 Убить Фрейда
 Благословенная Мария
 Вечная
 Вымышленные герои
 Гипноз
 Грозовой перевал
 Дикость 2
 Добро пожаловать в Музпорт
 Инкассатор
 Искусство терять
 Мистер 3000
 Никто не узнает
 Она ненавидит меня
 Папарацци
 Ромасанта: Охота на оборотня
 Сэнт Анж
 Фабрика пыли
 Бой Томми Райли
 Винчи, или Ва-банк 3
 Встреча под дождём
 Вызов
 Глаз 2
 Горячие новости
 День без мексиканца
 Зимняя жара
 Ключи от дома
 Космический элемент: Эпизод X
 Кошмар дома на холмах
 Манера выживать 5+
 Медовый месяц зомби
 Наставник
 Первая любовь
 Покемон: Судьба Деоксиса
 Секс, любовь и измена
 Соблазн
 Тёмная ночь
 Убить президента. Покушение на Ричарда Никсона
 Чужая свадьба
 Взрослое кино
 Винни Пух: Весенние денёчки с малышом Ру
 Все ещё впереди
 Герой месяца
 Гора самоцветов: Про барана и козла
 И черепахи умеют летать
 Коробка
 Летний шторм
 Моя мать
 Не все потеряно
 Павшие
 Планета Питтов
 Порыв ветра
 Постскриптум
 Святой Ральф
 Секс-клуб с клубничкой
 Сексуальные потребности
 Снайпер 3
 Темпеста: Порочная страсть
 Точка R
 Травма
 Философия будуара маркиза Де Сада
 Энциклопедия разводов
 11:11
 Аргентинский дог
 Арийская пара
 Бессмертные воины
 В доме моего отца
 Вечеринка на Ибице
 Вкус крови
 Воспитатели
 В руках бога
 Дедлайн
 Дождь
 Затвор
 Игра разума
 Идти к своей судьбе
 Как тигрёнок искал полоски
 К вам пришёл ангел
 Ключи от времени
 Короли скорости
 Легион
 Лихорадка
 Масаи — воины дождя
 Микки: И снова под Рождество
 Мираж на льду
 На перекрестке судеб
 Невесты
 По воле рока
 Последний день
 Предательский удар
 Призрак в доме семьи Белл
 Саманта: Каникулы американской девочки
 Семейные грехи
 Сестра оборотня
 Спасая Адама
 Татарский триптих
 Турбофорсаж
 Укромное местечко
 Ушпизин
 U-429: Подводная тюрьма
 Братья соперники
 Вагина-убийца
 Ветер вдоль берега
 Вилби Великолепный
 В поисках Титаника
 В поисках удачи
 Глюк
 Голубая бабочка
 Двойной агент
 Джокер
 Жена Жиля
 Земля обетованная
 Земля изобилия
 Змеиная битва
 Когда нас не станет
 Красные огни
 Куда приводят сны
 Метод
 Миссия в Цюрихе
 Мишень
 Наша музыка
 Новая Франция
 Откровенное признание
 Повар-вор
 Повернуть время вспять
 
 Преданность
 Преступление моды
 Принцесса Мария Бонапарт
 Проклятые
 Ретроград
 Ротвейлер
 Спасая лицо
 Спасибо за любимого
 Факир
 Фредди против охотников за привидениями
 Хозяйка судьбы
 Шесть
 24-й день
 Абсолютные противоположности
 Балканский мальчик
 Быть с вами
 Ваниль и шоколад
 Ван-Пис 5
 Вдохновение танца
 Вредный Альбер
 Годзилла: Финальные войны
 Гордость
 Городская собака
 Грязный стыд
 Детка
 Дом проклятой куклы
 Её зовут — Мускан
 Заложники пустыни
 Запретное искушение
 Запретная страсть
 Игрок
 Искушение
 И снова вчера
 Кенгуру Джекпот: Новые приключения
 Когда меня полюбят
 Короли мототрека
 Месть обманутой женщины
 Микибо и я
 Мой ангел
 Молодость
 Моя мать — русалка
 Назад за решётку
 Неогранённый алмаз
 Неукротимая Жюли и тайны Версаля
 Образы Европы
 Одинокий Санта желает познакомиться с миссис Клаус
 Полицейская история
 После соития
 Приключения Модести Блэйз
 Рождённый сражаться
 Святая девушка
 Седьмой день
 Скандальный секс
 Скрытый клинок
 Скуби Ду и Лох-несское чудовище
 Сноубордисты
 Совершенство в пикселях
 Странное преступление
 Суррогатный партнёр
 Тарзан: Супер-кар
 Тигриный рейс
 Толстушки
 Форт Аламо
 Человек, который молчал
 Чемоданы Тульса Люпера. Часть 2: Из Во к морю
 Я страшненькая
 100 дней с мистером Высокомерие
 Американское преступление
 Ангелы с железными зубами
 Арджун
 Бангкокский зомби-кризис
 Без кожи
 Большое путешествие
 Братья
 Бросок вниз
 Ван-Пис: Пиратские короли бейсбола
 Вернуть отправителю
 Вечерний звон
 Взаперти
 В моей стране
 Внешний мир
 Волосы дыбом
 Герлфренд
 Гора самоцветов. Кот и лиса
 Гора самоцветов. Шейдулла-лентяй
 Горошек на полшестого
 Да
 Девятый день
 Добро пожаловать в Швейцарию
 Дракула 3000
 За гранью дозволенного
 Идеальная пара
 Изо
 Инфекция
 Короли и королева
 Красный грузовик серого цвета
 Латинский дракон
 Лицо
 Лучшее правописание
 Лучший день в моей жизни
 Любимчик
 Любовь на стороне
 Любовь не вернуть
 Магия крови
 Мадам Эдуар и инспектор Леон
 Маленький вождь
 Между первой и второй
 Мертвый сезон
 Мой брат
 Мучение
 Наемница
 Не верь ей
 Невинные голоса
 Не все
 Не умирай в одиночку
 Нити
 Он был крутой
 Остановка сердца
 Отрываясь по полной…
 Охота в одиночку
 Пипл
 Платье
 Подружка невесты
 Покрытое тайной
 Помощник сатаны
 Последний кадр
 После апокалипсиса
 Почти натурал
 Прогулки по воде
 Проклятье острова Комодо
 Проклятье мертвого озера
 Райан
 Распутники
 Рождение легенды Будда
 Рождение оборотня
 Свадьба
 Светлячок
 Свихнувшиеся
 Сексуальная жизнь картофельных парней
 Синдром
 Синие столбы
 Скажи «да»
 Сладкий
 Согласие
 Соседка
 Сражённые наповал
 Стоп-кадр
 Суицид
 Счастливый зуб
 Уже вчера
 У каждого есть секрет
 Уроки соблазнения
 Хроники
 Четыре дороги
 Ярго
 11 заповедей
 12 стульев
 2 километра до Сисили
 30 дней
 3 лика страха
 7 гномов
 Агнес и его братья
 Адам и превращение Евы
 Адам и зло
 Адский лифт
 Активатор смерти
 Алая буква
 Апельсины
 Арахан
 Бабочка
 Банда Ольсена: Рок-звезды зажигают
 Безумие
 Битва за любовь
 Бобби Джонс: Гений удара
 Большая афера
 Бродячие собаки
 Бульвар смерти
 Вдали от линии фронта
 Верхом на великанах
 Весна
 Взрыв
 Винсент
 Винчи
 Виски
 Вкус чая
 Вне понимания
 Водяная бомба для кота-толстяка
 Возлюбить ненависть
 Восточный парк
 В твоих руках
 Выбор Грейси
 Высшая школа
 Выходные
 Вышивальщицы
 В этой стране возможно всё
 Гарри и Макс
 Горный патруль
 Грэйсон
 Два вагона и четыре мафии
 Девушка из стратосферы
 Дела с кольцом
 Джимини Глик в Ля-ля-вуде
 Диди хочет стать ребёнком
 Дни Сантьяго
 Доверие
 До вечера
 Долгожданный
 До ночи
 Дорожный ужас прёт на север
 Дьявольское искусство
 Жаркая команда
 Жизнь — сложная, поэтому весёлая
 Жил-был пёсик
 Забойный футбол
 Загадка Натали Вуд
 Загипнотизированная
 Заклятие смерти
 Заткнись и поцелуй меня!
 Звёздный ребёнок
 Звезда Лауры
 Зимнее солнцестояние
 Змея в кулаке
 Змея в руке
 Знакомство с Цукерами
 Изгнанники
 И мир меня не поймал
 Искушение волков
 Как стать мамой
 Камни
 Каникулы Джонсонов
 Клан
 Клуб ужасов
 Книга чувств
 Когда живёшь с отцом…
 Код дьявола
 Король сноуборда
 Король воров
 Король футбола: Кубок Европы
 Кошмарная легенда района Шибуя
 Кошмарная легенда района Шибуя 2
 Красная Луна
 Кристал
 Кругом одни убийцы
 Кто-то особенный
 Легенда о леди Годиве
 Леденец любви
 Ледяной дождь
 Ложь, измена и тому подобное…
 Лучшие из Лучших
 Любимое оружие
 Любовник
 Макс-разрушитель: Проклятие нефритового дракона
 Мальчик
 Мачука
 Мелюзга
 Мир без воров
 Мой братик — собачка
 Мокпо, гангстерский рай
 Молчание моря
 Морские обезьяны
 Мужчины на льду
 Мумия: Обречённые
 Мы решили не умирать
 На пути к смерти
 Наше время истекло
 Небольшое утешение
 Нелюди
 Нина
 Одержимый
 Однажды в школе
 Одна ночь в Монгкоке
 Одуванчик
 Ожидая в одиночестве
 Оператор эго
 Отель
 Отличный день
 Охотник за головами
 Очищение
 Парикмахер президента
 Пастырь
 Пельмени
 Перевертыши
 Перезагрузка памяти
 Переполох
 Пираты Эдельвейса
 Плакальщик, или Новогодний детектив
 Плотник и его неуклюжая жена
 Поверь в себя
 Повинуясь красоте
 Подиум
 Популярная музыка из Виттулы
 Последняя ферма
 Последний зверолов
 Похитители картин
 Предел терпения
 Прекрасный боксёр
 Преступная ложь
 Преступница
 Пронзающий тьму
 Прыгун
 Прямо в темноту
 Разведка 2020
 Разноцветные цветы
 Рамуду… Я люблю тебя!
 Распутное лето
 Река первой любви
 Рикидодзан
 Сага древних булгар. Сага о любви дочери Чингисхана
 Священный амулет
 Секс в небольшом городе
 Серебряный ястреб
 Серебряный город
 Сержант Пеппер
 Сломя голову
 Смерть по прейскуранту
 Смирительная рубашка или пиджак от натурала
 Собака — охранник
 Старкуэзер
 Странная парочка
 Страх
 Супердетки: Вундеркинды 2
 Тайный ход
 Такие дети
 Танец с ветром
 Тартинка
 Теркель в беде
 Толстяк Альберт
 Только ты
 Только мертвые знают
 Точка и линия
 Трилогия: Плачущий луг
 Тропа снежного человека
 Тряпки
 Убийство по кускам
 Убийство
 Убойная команда
 Урожай
 Уроки ориентации
 Утренняя мелодия
 Формула 17
 Хана и Алиса
 Холостой выстрел
 Хранитель
 Цвет молока
 Чёрное облако
 Черчилль идёт на войну!
 Честь
 Чистильщик
 Чистильщики
 Школа обольщения
 Шпионка
 Экс-женщина моей жизни
 Экспедиция в Гималаи
 Эффект кетчупа
 Эхо
 Югио!
 Язык любви
 Ярость и дисциплина
 Ясмин
 Я только хотел положиться на тебя
 13 марта, 1941 год
 20:30:40
 20 похорон
 3: История Дейла Эрнхардта
 41.11 по цельсию
 69
 7 женщин, один гомосексуалист и Карлос
 Австралия
 Агата и шторм
 Агент Апельсин
 Адам и Поль
 Адам и Пауль
 Айк: обратный отсчёт
 Аккордеон
 Алиса и я
 Амазонки
 Ангулимала
 Анормальная красота
 Антенна
 Арул
 Атомный цирк: Возвращение Джеймса Баттла
 Банк спермы
 Бегать без звука
 Беглецы
 Беглый дом
 Без звука
 Без свидетелей
 Безумные соседи
 Белый дракон
 Биби — маленькая волшебница и тайна ночных сов
 Бинта и великолепная идея
 Близко
 Боевые уборщицы
 Божий приют
 Бойня в Пуэрто Валларта
 Болеро
 Большое кино Клиффорда
 Бомбей зовёт
 Бунт свиней
 Было очень приятно
 Ванильное мороженое
 Васту Шастра
 Вечное сейчас
 Витал
 Влюблённые Отаку
 Внуки
 Возвращение Бенджи
 Возвращение Джека Потрошителя 2
 Волк
 Волосатая история
 Волшебник Даниэль
 Волшебная кухня
 В оранжевом
 Воспоминания
 Восточный экспресс
 В отрыв
 В поисках Китти
 Время жатвы
 В ритме любви
 Все
 Все идёт
 Всё ради денег
 Все что любишь, ветром унесёт
 Второй, но лучший
 Вчера
 Гаваи, Осло
 Германикус
 Герой
 Гладиаторши
 Глупый парень
 Голые улитки
 Городской рай
 Грусть Дориана
 Грязная война
 Две машины, одна ночь
 Девочки-камикадзе
 Дело не в чести
 День искупления
 Дети моей сестры в Египте
 Джек-молот
 Джиго
 Дилер
 Доверься
 Долина смерти
 Дом с привидениями
 До последней черты
 Дорога в один конец
 Дорогой смерти
 До свидания, НЛО
 До скорого!
 Друзья по разуму
 Душители с холмов
 Дырка в моём сердце
 Дыши глубоко
 Дышите глубоко
 Дьявол возвращается
 Дэниел и Суперпсы
 Естественный маршрут
 Жажда
 Желанная жизнь
 Жена по почте
 Женская пьеса
 Женщина, ты свободна!
 Женщина — это будущее мужчины
 Живодёр
 Заброшенные
 Заключённый
 Записки из пространственно-временного континуума
 Злоумышленник
 Змея и цветок
 Золотая Сьюзи
 Игры королей
 Идеальный убийца
 Из других миров
 Из жизни разбойников-2
 Именинник
 Именинник
 Инспектор дорожного движения
 Инуяся 4
 Инцидент на Лох-Нессе
 Ирис
 Ирландский квартал
 Искупление
 Казнь
 Как на небесах
 Как уберечь любовь
 Карусель
 Квартирная жизнь
 Кебаб
 Клара и я
 Клюёт
 Когда мы были взрослыми
 Когда я вырасту, я стану кенгуру
 Когда мне исполнилось девять
 Кома
 Королева Шибанского жемчуга
 Корпорация аферистов
 Костер
 Красная пыль
 Кролик на Луне
 Крутой парень
 Крысы: Легенда города грехов
 Ксенон: Z3
 Куилл
 Кукла по имени Злоба
 КША: Конфедеративные штаты Америки
 Легенда о дьяволе
 Лила говорит
 Лимон со сливками
 Лицо, которое ты заслуживаешь
 Лицо террора
 Личное
 Личный досмотр
 Лодки из арбузных корок
 Лоренцо
 Лунная медуза
 Лучший друг мужчины
 Лучший вор мира
 Любимец учителя
 Любовь на Рождество
 Любовь в 16 лет
 Любовь так прекрасна
 Людоед
 Магазинчик красоты
 Макс и Джозеф: Неприятности вдвойне!
 Марсель
 Медвежонок
 Медицинская академия
 Между парнями
 Мертвечина
 Микки
 Милашка
 Мир
 Моё сокровище
 Мой Никифор
 Молчание
 Молчание жаворонка
 Монстры
 Мост искусств
 Моя единственная любовь
 Моя неповторимая жена
 Мужские страсти
 Муравьи под юбкой
 Мурли
 Набожные пареньки
 Найсландия
 Найти Кейт
 Напарник
 Не бросайте трубку
 Недовольные сестры
 Нежный поцелуй
 Незадачливый маньяк
 Незваный гость
 Неидеальное убийство
 Некрофил
 Необыкновенное приключение в городе пасхальных яиц
 Непоследняя жертва
 Непростительная чернота: взлёты и падения Джека Джонсона
 Нерождённый
 Нечисть
 Никогда в жизни!
 Ничто человеческое не чуждо
 Обычные люди
 Одержимый любовью
 Однажды в США
 Одним махом
 Одной крови
 Ольга
 Опасная одержимость
 Операция «Детский Экспресс» или непорочное зачатие
 Оплакивая любовь в самом центре мира
 Опора
 Орфографические ошибки
 Остров возрождения
 Остров Блэкмор
 Отвергнутый
 Ответь мне
 Отель «Венера»
 Офис с привидениями
 Охотники тьмы
 Очарование
 Паразит
 Парень с обложки
 Паттиги: Удар головой
 Пей до дна
 Персики
 Пёс, деньги и славные парни
 Пёс-каратист
 Плач в лесу
 Поворот налево в конце света
 Повторная любовь
 Поговорите со мной о любви
 Подержанный ребёнок
 Подлинная история банды из Мальяны
 Подойди поближе
 Поплавок
 Порнограф: История любви
 Посланники
 По следам Джейка
 Последняя гонка
 Последний тоннель
 Последний шанс
 Последняя минута
 После полуночи
 Посмотри на меня
 Потеря сознания
 Поцелуй судьбы
 Поцелуй манго
 Поцелуй
 Почтальон
 Предок
 Предсказание
 Прекрасные соперницы
 Прерванные объятия
 Принц и нищий
 Принцесса Малабара
 Принцесса Маллишвари
 Прогулка мёртвой девочки
 Просто месть
 Просто, как смерть
 Протеже чёрной розы
 Пусть маленькие дети…
 Пьяная обезьяна
 Разговоры с мамой
 Расстанемся, хотя люблю
 Рыба Франкенштейна
 Рыбы никогда не спят
 Самый красивый
 Связи
 Сексуальный дневник
 Семья в осаде
 Сестры в ссоре
 Сильное влечение
 Сильфида
 Симон
 Синий автомобиль
 Синьора
 Синяк
 Сирийская невеста
 Скала призраков
 Скорбь
 Слеза холода
 Смертельный объезд
 Смерть в Газе
 Смерть в прямом эфире
 Снежная лихорадка
 Содом-убийца
 Солдатская награда
 Сон в зимнюю ночь
 Сороконожка
 Сосед
 Спивс
 Старый человек и студия
 Страна зомби
 Страна надежды
 Страшно-жуткое кино
 Стремительный страх
 Сукин сын
 Таблоид
 Театр ужаса Хино Хидеси 6: Поезд-призрак
 Тёмный урожай 2: Кукуруза
 Тени мертвых
 Тень страха
 Токийский психоз
 Тони Такитани
 Трагедии Нины
 Тройная подстава
 Тропики
 Убывающая Луна
 Университет смеха
 Фабрика звезд
 Фантастический боец
 Фил инопланетянин
 Холодный свет
 Хороший, хищница и зомби
 Хрустальные глаза
 Художник граффити
 Х. Х. Холмс: Первый американский серийный убийца
 Цвет крови
 Цена риска
 Чарли
 Человек-пеликан
 Человек в чёрном костюме
 Человеческий жанр — часть 1: Парижане
 Человек-демон
 Человек-зебра
 Чёрный поцелуй
 Четыре оттенка коричневого
 Что с нами будет?
 Чудаки
 Чудесная ночь в Сплите
 Шашлык
 Школа жизни
 Школа балетного танца
 Экспедиция
 Электромагнитное излучение
 Юг
 Я так долго ждал тебя

Избранное кино

Мировое кино в 2004 году 
 «11:14»
 «38-я параллель»
 «5×2»
 «А в душе я танцую»
 «А вот и Полли»
 «Александр»
 «Американское великолепие»
 «Арсен Люпен»
 «Бессмертные: Война миров»
 «Блуберри»
 «В поисках Немо»
 «Ван Хельсинг»
 «Вечное сияние чистого разума»
 «Вместе»
 «Вокруг света за 80 дней»
 «Гарри Поттер и узник Азкабана»
 «Гнев»
 «Голова в облаках»
 «Головой о стену»
 «Грязные танцы 2: Гаванские ночи»
 «Девушка из Джерси»
 «День расплаты»
 «Дневник памяти (фильм)»
 «Дневник Бриджет Джонс 2»
 «Долгая помолвка»
 «Дом из песка и тумана»
 «Другой»
 «Дрянные девчонки»
 «Дурное воспитание»
 «Женщина-кошка»
 «Жизнь как чудо»
 «Зажмурь глаза»
 «Затойчи»
 «Зомби по имени Шон»
 «Из 13 в 30»
 «Каратель»
 «Кое-что ещё»
 «Король Артур»
 «Красота по-английски»
 «Крупная рыба»
 «Кубок»
 «Лемони Сникет: 33 несчастья (фильм)»
 «Машинист»
 «Меркано-марсианин»
 «Мечтатели»
 «Модильяни»
 «Молодые боги»
 «Монстр»
 «Натали»
 «Небесный Капитан и мир будущего»
 «Никто не узнает»
 «Новые сказки братьев Гримм»
 «Обитель зла 2: Апокалипсис»
 «Один пропущенный звонок»
 «Олдбой»
 «Открытое море»
 «Охотники за разумом»
 «Пила: Игра на выживание»
 «Питер Пэн»
 «Плохой Санта»
 «Повар-вор»
 «Подводная братва»
 «Подержанные львы»
 «После заката»
 «Послезавтра»
 «Проклятие»
 «Пустой дом»
 «Распутники»
 «Рассвет мертвецов»
 «Реальная любовь»
 «Реконструкция»
 «Самаритянка»
 «Сарабанда»
 «Сексуальная зависимость»
 «Соседка»
 «Соучастник»
 «Спартанец»
 «Степфордские жёны»
 «Страсти Христовы»
 «Таинственная река»
 «Таинственный лес»
 «Тайное окно»
 «Танцы улиц»
 «Театр»
 «Терминал»
 «Только не в губы»
 «Трио из Бельвилля»
 «Троя»
 «Трудности перевода»
 «Туман войны»
 «Убить Билла. Фильм 2»
 «Уимблдон»
 «Фабрика футбола»
 «Фаренгейт 9/11»
 «Холодная гора»
 «Хроники Риддика»
 «Хеллбой: Герой из пекла»
 «Че Гевара: Дневники мотоциклиста»
 «Человек-паук 2»
 «Чужой против Хищника»
 «Шрек 2»
 «Эффект бабочки»
 «Я, робот»

Отечественные фильмы и фильмы постсоветских республик

Азербайджан 
 Мяхялля в Москве (реж. Ильгам Гасымов)
 Национальная бомба (реж. Вагиф Мустафаев)

РФ 
 «72 метра»
 «Алёша Попович и Тугарин Змей», (мультфильм)
 «Богиня: как я полюбила»
 «Ветер вдоль берега»
 «Всадник по имени Смерть»
 «Даже не думай 2: Тень независимости»
 «Дедлайн / Ключевое действие»
 «Дети Арбата»
 «Детка»
 «Игры мотыльков»
 «Личный номер»
 «Марс»
 «Мой сводный брат Франкенштейн»
 «Московская жара»
 «На Верхней Масловке»
 «Ночной Дозор»
 «Оккупация. Мистерии» (реж. Андрей Кудиненко)
 «Папа»
 «Похитители книг»
 «Русское»
 «Свои»
 «Четыре таксиста и собака»
 «Чудная долина»
 «Я тебя люблю»

Фильмы совместных производителей

Двух и более стран 
 «Водитель для Веры»;
 «Настройщик»;
 «Ночь светла»;
 «Шиzа»

Телесериалы

Российские сериалы 
 «Диверсант» (мини-сериал)
 «Моя прекрасная няня»
 «Курсанты»
 «Солдаты»
 «Штрафбат»
 «Я тебя люблю»

Американские сериалы 
 Звёздный крейсер «Галактика» (ремейк одноимённого сериала 1978 года; пилотный двухсерийный фильм вышел на показ в 2003 году)
 Остаться в живых (телесериал)

Латиноамериканские сериалы

Мексика 
 Руби

Награды

Critics' Choice Movie Awards 

9-я церемония вручения наград премии Critics' Choice Movie Awards Ассоциацией телекинокритиков США и Канады прошла 10 января 2004 года.
 Лучший фильм: «Властелин колец: Возвращение короля»
 Лучший режиссёр: Питер Джексон — «Властелин колец: Возвращение короля»
 Лучшая мужская роль: Шон Пенн — «Таинственная река»
 Лучшая женская роль: Шарлиз Терон — «Монстр»
 Лучшая мужская роль второго плана: Тим Роббинс — «Таинственная река»
 Лучшая женская роль второго плана: Рене Зеллвегер — «Холодная гора»
 Лучший актёрский состав: «Властелин колец: Возвращение короля»
 Лучший сценарий: Джим Шеридан, Наоми Шеридан и Кирстен Шеридан — «В Америке»
 Лучший анимационный фильм: «В поисках Немо»
 Лучший фильм на иностранном языке: «Нашествие варваров» (Канада)

Премия «Золотой глобус» 

61-я церемония вручения наград американской премии «Золотой глобус» за заслуги в области кино и телевидения состоялась 25 января 2004 года в Лос-Анджелесе.
 Лучший фильм (драма): «Властелин колец: Возвращение короля»
 Лучший фильм (комедия или мюзикл): «Трудности перевода»
 Лучший режиссёр: Питер Джексон — «Властелин колец: Возвращение короля»
 Лучшая мужская роль (драма): Шон Пенн — «Таинственная река»
 Лучшая женская роль (драма): Шарлиз Терон — «Монстр»
 Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл): Билл Мюррей — «Трудности перевода»
 Лучшая женская роль (комедия или мюзикл): Дайан Китон — «Любовь по правилам и без»
 Лучшая мужская роль второго плана: Тим Роббинс — «Таинственная река»
 Лучшая женская роль второго плана: Рене Зеллвегер — «Холодная гора»
 Лучший сценарий: София Коппола — «Трудности перевода»
 Лучший фильм на иностранном языке: «Усама» (Афганистан)

Кинофестиваль «Сандэнс» 

Кинофестиваль «Сандэнс-2004» прошёл с 15 по 25 января 2004 года в городе Парк-Сити, штат Юта, США.
 Лучший американский художественный фильм: «Детонатор»
 Лучший американский документальный фильм: «Врубайся!»

Премия гильдия режиссёров Америки 

56-я церемония вручения премий Американской гильдии режиссёров за заслуги в области кинематографа состоялась 7 февраля 2004 года в Лос-Анджелесе.
 Лучший фильм: «Властелин колец: Возвращение короля», реж. Питер Джексон
 Лучший документальный фильм: «Мой архитектор», реж. Натаниель Кан

Премия «Золотой орёл» 

2-я церемония вручения наград премии «Золотой орёл» состоялась 31 января 2004 года в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм».
 Лучший игровой фильм: «Возвращение»
 Лучшая режиссёрская работа: Вадим Абдрашитов за работу над фильмом «Магнитные бури»
 Лучший сценарий: Анатолий Гребнев за сценарий к фильму «Кино про кино»
 Лучшая мужская роль: Евгений Миронов за роль в фильме «Идиот»
 Лучшая женская роль: Ирина Пегова за роль в фильме «Прогулка»
 Лучшая мужская роль второго плана: Олег Янковский за роль в фильме «Бедный, бедный Павел»
 Лучшая женская роль второго плана: Инна Чурикова за роль в фильме «Идиот»
 Лучший зарубежный фильм в российском прокате: «Пианист» (Польша, Франция, Великобритания, Германия)

Премия Гильдии киноактёров США 

10-я церемония вручения премии Гильдии киноактёров США за заслуги в области кинематографа и телевидения состоялась 22 февраля 2004 года в Лос-Анджелесе.
 Лучшая мужская роль: Джонни Депп — «Пираты Карибского моря: Проклятие „Чёрной жемчужины“»
 Лучшая женская роль: Шарлиз Терон — «Монстр»
 Лучшая мужская роль второго плана: Тим Роббинс — «Таинственная река»
 Лучшая женская роль второго плана: Рене Зеллвегер — «Холодная гора»
 Лучший актёрский состав: «Властелин колец: Возвращение короля»

Берлинский кинофестиваль 

54-й Берлинский международный кинофестиваль проходил с 5 по 15 февраля 2004 года Берлине, Германия. В основной конкурс вошли 22 ленты. Жюри основного конкурса возглавлял американская актриса Фрэнсис Макдорманд.
 Золотой медведь: «Головой о стену», реж. Фатих Акин (Германия, Турция)
 Гран-при жюри (Серебряный медведь): «Прерванные объятия», реж. Даниэль Бурман (Аргентина, Франция, Италия, Испания)
 Серебряный медведь за лучшую режиссёрскую работу: Ким Ки Дук, «Самаритянка» (Южная Корея)
 Серебряный медведь за лучшую мужскую роль: Даниэль Хендлер за «Прерванные объятия» (Аргентина)
 Серебряный медведь за лучшую женскую роль: Шарлиз Терон за «Монстр» (США) и Каталина Сандино Морено за «Благословенная Мария» (Колумбия)

Премия BAFTA 

57-я церемония вручения наград британской премии «BAFTA» состоялась 15 февраля 2004 года в Лондоне, Великобритания.
 Лучший фильм: «Властелин колец: Возвращение короля»
 Лучший британский фильм: «Касаясь пустоты»
 Лучший фильм на иностранном языке: «В этом мире» (Великобритания,)
 Лучший режиссёр: Питер Уир — «Хозяин морей: на краю земли»
 Лучшая мужская роль: Билл Мюррей — «Трудности перевода»
 Лучшая женская роль: Скарлетт Йоханссон — «Трудности перевода»
 Лучшая мужская роль второго плана: Билл Найи — «Реальная любовь»
 Лучшая женская роль второго плана: Рене Зеллвегер — «Холодная гора»
 Лучший оригинальный сценарий: Томас МакКарти — «Станционный смотритель»
 Лучший адаптированный сценарий: Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс, Питер Джексон — «Властелин колец: Возвращение короля»

Премия «Сезар» 

29-я церемония вручения наград премии «Сезар» за заслуги в области французского кинематографа за 2003 год состоялась 21 февраля 2004 года в театре «Шатле» (Париж, Франция)
 Лучший фильм: «Нашествие варваров»
 Лучший фильм на иностранном языке: «Таинственная река» (США)
 Лучший режиссёр: Дени Аркан — «Нашествие варваров»
 Лучшая мужская роль: Омар Шариф — «Месье Ибрагим и цветы Корана»
 Лучшая женская роль: Сильви Тестю — «Страх и трепет»
 Лучшая мужская роль второго плана: Дарри Коул — «Только не в губы»
 Лучшая женская роль второго плана: Жюли Депардьё — «Малышка Лили»
 Лучший сценарий: Дени Аркан — «Нашествие варваров»

Премия «Независимый дух» (Independent Spirit Awards) 
19-я церемония вручения премии «Независимый дух», ориентированной в первую очередь на американское независимое кино, за 2003 год состоялась 28 февраля 2004 года.

 Лучший фильм: «Трудности перевода»
 Лучший режиссёр: София Коппола — «Трудности перевода»
 Лучшая мужская роль: Билл Мюррей — «Трудности перевода»
 Лучшая женская роль: Шарлиз Терон — «Монстр»
 Лучшая мужская роль второго плана: Джимон Хонсу — «В Америке»
 Лучшая женская роль второго плана: Шоре Агдашлу — «Дом из песка и тумана»
 Лучший сценарий: София Коппола — «Трудности перевода»
 Лучший фильм на иностранном языке: «Оседлавший кита» (Новая Зеландия)

Премия «Оскар» 

76-я церемония вручения наград американской премии «Оскар» состоялась 29 февраля 2004 года в театре «Кодак», Лос-Анджелес, США. Ведущим церемонии был актёр Билли Кристал.
 Лучший фильм: «Властелин колец: Возвращение короля»
 Лучший режиссёр: Питер Джексон — «Властелин колец: Возвращение короля»
 Лучшая мужская роль: Шон Пенн — «Таинственная река»
 Лучшая женская роль: Шарлиз Терон — «Монстр»
 Лучшая мужская роль второго плана: Тим Роббинс — «Таинственная река»
 Лучшая женская роль второго плана: Рене Зеллвегер — «Холодная гора»
 Лучший оригинальный сценарий: София Коппола — «Трудности перевода»
 Лучший адаптированный сценарий: Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс, Питер Джексон — «Властелин колец: Возвращение короля»
 Лучший анимационный фильм: «В поисках Немо»
 Лучший фильм на иностранном языке: «Нашествие варваров» (Канада)

Премия «Золотой овен» 
7-я церемония кинопремии Гильдии киноведов и кинокритиков России «Золотой овен» прошла в Центре Павла Слободкина.
 Лучший фильм: «Свои»
 Лучшая режиссёрская работа: Кира Муратова — «Настройщик»
 Лучший сценарий: Валентин Черных — «Свои»
 Лучший дебют: «Время жатвы»
 Лучший мужская роль: Богдан Ступка — «Свои»
 Лучшая женская роль: Полина Агуреева — «Долгое прощание» и Алла Демидова «Настройщик»
 Лучший мужская роль второго плана: Борис Каморзин — «Долгое прощание»
 Лучшая женская роль второго плана: Наталья Суркова — «Свои»

Премия «Ника» 

17-я церемония вручения наград премии «Ника» состоялась 23 апреля 2004 года в Московском международном доме музыки.
 Лучший игровой фильм: «Возвращение»
 Лучшая режиссёрская работа: Вадим Абдрашитов — «Магнитные бури»
 Лучший сценарий: Александр Миндадзе — «Магнитные бури»
 Лучшая мужская роль: Виктор Сухоруков — «Бедный, бедный Павел»
 Лучшая женская роль: Валентина Березуцкая — «Старухи»
 Лучшая мужская роль второго плана: Сергей Маковецкий — «Ключ от спальни» и Андрей Панин — «Шик»
 Лучшая женская роль второго плана: Инна Чурикова — «Благословите женщину»

Премия «Сатурн» 

30-я церемония вручения наград премии «Сатурн» за заслуги в области фантастики, фэнтези и фильмов ужасов состоялась 5 мая 2004 года в Лос-Анджелесе (Калифорния, США).
 Лучший научно-фантастический фильм: «Люди Икс 2»
 Лучший фильм-фэнтези: «Властелин колец: Возвращение короля»
 Лучший фильм ужасов/триллер: «28 дней спустя»
 Лучший приключенческий фильм/боевик: «Убить Билла. Фильм 1»
 Лучший полнометражный мультфильм: «В поисках Немо»
 Лучший режиссёр: Питер Джексон — «Властелин колец: Возвращение короля»
 Лучшая мужская роль: Элайджа Вуд — «Властелин колец: Возвращение короля»
 Лучшая женская роль: Ума Турман — «Убить Билла. Фильм 1»
 Лучшая мужская роль второго плана: Шон Астин — «Властелин колец: Возвращение короля»
 Лучшая женская роль второго плана: Эллен Дедженерес — «В поисках Немо»
 Лучший сценарий: Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс, Питер Джексон — «Властелин колец: Возвращение короля»

Каннский кинофестиваль 

57-й Каннский международный кинофестиваль проходил с 12 по 23 мая 2004 года в Каннах, Франция. В основной конкурс вошли 19 лент. Жюри основного конкурса возглавил американский режиссёр Квентин Тарантино.
 Золотая пальмовая ветвь: «Фаренгейт 9/11», реж. Майкл Мур (США)
 Гран-при: «Олдбой», реж. Пак Чхан-ук (Южная Корея)
 Приз жюри: «Игры джентльменов», реж. Братья Коэны (США) и «Тропическая болезнь», реж. Апитчатпон Вирасетакул (Таиланд, Франция, Германия, Италия)
 Лучший режиссёр: Тони Гатлиф за «Изгнанники» (Франция, Япония)
 Лучший сценарий: Аньес Жауи, Жан-Пьер Бакри за «Посмотри на меня» (Франция, Италия)
 Лучшая мужская роль: Юя Ягира за «Никто не знает» (Япония)
 Лучшая женская роль: Мэгги Чун за «Очищение» (Франция, Канада, Великобритания)

MTV Movie Awards 

Церемония вручения кинонаград канала MTV состоялась 5 июня 2004 года в . Ведущей стала американская актриса и певица Линдси Лохан.
 Лучший фильм года: «Властелин колец: Возвращение короля»
 Лучший актёр: Джонни Депп — «Пираты Карибского моря: Проклятие „Чёрной жемчужины“»
 Лучшая актриса: Ума Турман — «Убить Билла. Фильм 1»
 Прорыв года — актёр: Шон Эшмор — «Люди Икс 2»
 Прорыв года — актриса: Линдси Лохан — «Чумовая пятница»

«Кинотавр» 

15-й открытый российский кинофестиваль «Кинотавр-2004» проходил со 1 по 15 июня 2004 года в Сочи. Жюри возглавил продюсер, актёр Марк Рудинштейн.
 Лучший фильм: «Водитель для Веры», реж. Павел Чухрай
 Гран-при жюри: «Мой сводный брат Франкенштейн», реж. Валерий Тодоровский
 Лучшая мужская роль: Александр Абдулов, фильм «О любви»
 Лучшая женская роль: Полина Агуреева, фильм «Долгое прощание»
 Лучший сценарий: Павел Чухрай, фильм «Водитель для Веры»

Московский международный кинофестиваль 

26-й Московский международный кинофестиваль прошёл в Москве с 18 по 27 июня 2004 года. Председателем жюри основного конкурса был английский режиссёр Алан Паркер. В основном конкурсе участвовали 17 фильмов, в том числе «Время жатвы» Марины Разбежкиной, «Национальная бомба» Вагифа Мустафаева. Главный приз кинофестиваля, «Золотой Георгий», получил российский фильм «Свои» Дмитрия Месхиева.

Венецианский кинофестиваль 

61-й Венецианский международный кинофестиваль проходил с 1 по 11 сентября 2004 года в Венеции, Италия. В основной конкурс вошли 22 ленты, в том числе фильм «Удалённый доступ» Светланы Проскуриной. Жюри основного конкурса возглавлял английский режиссёр и сценарист Джон Бурмен.
 Золотой лев: «Вера Дрейк», реж. Майк Ли (Великобритания)
 Серебряный лев за лучшую режиссёрскую работу: Ким Ки Дук, «Пустой дом» (Южная Корея)
 Специальный приз жюри: «Море внутри», реж. Алехандро Аменабар (Испания, Франция, Италия)
 Золотые Озеллы за лучший сценарий: Хаяо Миядзаки, Диана Уинн Джонс «Ходячий замок» (Япония)
 Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль: Хавьер Бардем за роли в фильме «Море внутри» (Испания, Франция, Италия)
 Кубок Вольпи за лучшую женскую роль: Имелда Стонтон за роль в фильме «Вера Дрейк» (Великобритания)

Премия Европейской киноакадемии 

17-я церемония континентальной премии Европейской академии кино состоялась 11 декабря 2004 года в столице Испании, Барселоне.
 Лучший фильм: «Головой о стену» (Германия, Турция)
 Лучший режиссёр: Алехандро Аменабар — «Море внутри» (Испания, Франция, Италия)
 Лучший сценарий: Аньес Жауи, Жан-Пьер Бакри — «Посмотри на меня» (Франция, Италия)
 Лучшая мужская роль: Хавьер Бардем — «Море внутри» (Испания, Франция, Италия)
 Лучшая женская роль: Имелда Стонтон — «Вера Дрейк» (Великобритания)

Персоналии

Скончались 
 10 апреля — Йиржи Вайс, чешский кинорежиссёр (род. ).
 17 июня — Тодор Динов, болгарский кинорежиссёр, сценарист, художник и педагог (род. ).
 2 сентября — Вильгельм Кох-Хоге, немецкий актёр театра, кино и телевидения (род. ).
 8 сентября — Иван Кондов, болгарский актёр театра, кино и телевидения (род. ).
 29 сентября — Борис Табаровский, советский и украинский актёр театра и кино (род. ).
 10 декабря — Раднэр Муратов, советский киноактёр, актёр Государственного театра киноактёра, Заслуженный артист России (род. ).

См. также 
 IMDb — здесь можно найти даты выхода в прокат фильмов по странам:
 Россия
 США
 Франция
 Великобритания

Примечания